Waśki peut désigner en Pologne :

 Waśki, village du powiat de Hajnówka, dans la voïvodie de Podlachie
 Waśki, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie
 Waśki, village du powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie